Nicaise ist der Familienname folgender Personen:

 Auguste Nicaise (1828–1900), französischer Historiker
 Benjamin Nicaise (* 1980), französischer Fußballspieler
 Édouard Nicaise (1838–1896) französischer Arzt und Übersetzer
 Johannes Nicaise (* 1981), belgischer Mathematiker
 Kévin Nicaise (* 1985), tschadischer Fußballspieler

Siehe auch:

 Saint-Nicaise